Гран-при Кита́я 2014 года (официально 2014 Formula 1 UBS Chinese Grand Prix) — автогонка, четвёртый этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 18 по 20 апреля  года  на Международном автодроме Шанхая.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

|}

 Примечания
 1.  Пастор Мальдонадо наказан потерей 5 позиций за инициирование столкновения с Эстебаном Гутьерресом в предыдущей гонке, но из-за технических проблем он не участвовал в квалификации и был допущен на старт гонки.

Гонка 

Два финальных круга гонки исключены из протокола, потому что Льюису Хэмилтону случайно показали клетчатый флаг слишком рано, в конце 55-го круга. В соответствии со статьёй 43,2 Спортивного регламента, в случае, если по каким-то причинам лидеру показывают финишный флаг раньше, чем это было запланировано, результаты фиксируются по последнему перед этим пересечению линии старт-финиш.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

|}

Примечания:
 1.  Два финальных круга гонки исключены из протокола.

Круги лидирования

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 34-й поул Льюиса Хэмилтона.
 21-й поул команды Mercedes.
 7-й быстрый круг Нико Росберга.
 17-й быстрый круг команды Mercedes.
 25-я победа Льюиса Хэмилтона, по этому показателю он сравнялся с Джимом Кларком и Ники Лаудой.
 17-я победа команды Mercedes.
 1 000-й км Даниила Квята.
 1 000-й км Кевина Магнуссена.
 2 500-е очко команды Red Bull.
 100-й старт с первого ряда команды Red Bull.
 50-й подряд финиш в очках команды Mercedes.
 30 000-й круг австралийцев.
 5 000-е очко немцев.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Китая